Astia hariola, unique représentant du genre Astia, est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Australie. Elle se rencontre au Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud.

Publication originale 
 L. Koch, 1879 : Die Arachniden Australiens. Nürnberg, ,  (texte intégral).

Liens externes 
 genre Astia :
 
 
 
 
 espèce Astia hariola :

Notes et références 

Salticidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique d'Australie